Dolores Ashcroft-Nowicki é uma escritora esotérica, ocultista e cabalista  britânica. Ela ocupa atualmente o cargo de Diretora de Estudos da escola de ocultismo Servos da Luz, tendo sucedido a W. E. Butler.

Ashcroft-Nowicki já publicou dezessete livros e é designer de dois jogos de tarôs: The Servants of the Light Tarot (em co-autoria com Jo Gill e Anthony Clark) e The Shakespearean Tarot (com Paul Hardy), mas, provavelmente, a sua maior contribuição ao ocultismo moderno tenha sido a popularização do pathwork como um instrumento a ser utilizado no estudo da Cabala.

Ligações externas
The Servants of the Light.org
Biografia oficial de Dolores Ashcroft-Nowicki

Esoterismo
Ocultistas